Mountain Park kan syfta på följande platser:

USA 

 Mountain Park, Georgia, ort, Gwinnett County, 
 Mountain Park (ort i USA, Georgia, Fulton County), 
 Mountain Park (ort i USA, Oklahoma), Kiowa County, 

Robotskapade USAförgreningar